Власко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Власко, Юрий Владимирович (1997—2017) — российский борец, двукратный победитель первенства Европы среди юниоров.
 Власко-Власов, Константин Александрович (1920—2009) — советский учёный, начальник специального конструкторского бюро, генерал-майор.